Движение 19 апреля может обозначать следующее:
 Апрельская революция в Корее — серия волнений и беспорядков в Республике Корея в 1960 году
 Движение 19 апреля (Колумбия) — колумбийское партизанское движение с лево-популистической идеологией